Абалакин — фамилия; имеет женскую форму Абалакина.
 Абалакин, Виктор Кузьмич (1930—2018) — советский и российский астроном, член-корреспондент Российской академии наук с 1987 года.
 Абалакин, Степан Дмитриевич (1903—1973) — советский военный деятель, разведчик, участник Великой Отечественной войны.